Я́ков Леопо́льдович Берли́нер () — советский оператор и фотокорреспондент, фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны. Заслуженный работник культуры РСФСР.

Биография 
Родился в Варшаве в семье слесаря Липы Семёновича Берлинера (1861—1935) и Фейги Пинхусовны Берлинер (в девичестве Рубин, 1868—1947), также уроженцев Варшавы, заключивших брак в 1895 году. В 1914 году его семья переехала в деревню Лучное Минской губернии (где жила сестра матери), а в 1916 году в город Игумен, — там Яков окончил четырехклассную школу. С 1920 по 1923 год работал подсобным рабочим, затем агентом ЦентрБелсоюза  и секретарём месткома ЦЭБ в Минске. 

В 1925 году переехал к семье в Москву, работал на целлулоидной фабрике, в 1928 году поступил на операторский факультет ГИКа. Совмещал с учёбой работу фотокорреспондентом для «Комсомольской правды» и «Огонька». После окончания института в 1932 году работал ассистентом оператора на Ленинградской кинофабрике «Белгоскино» (фильмы: «Лыжная подготовка РККА», «Белорусский Донбасс» и другие). 

С октября 1934 года — ассистент, впоследствии оператор Москинокомбината (с 1935 года — «Мосфильм»). Был вторым оператором на картинах: «Мы из Кронштадта» (1936), «Ночь в сентябре» (1939), после чего снял фильм как оператор-постановщик: «На путях» (1940). 

С 1940 года — оператор на студии «Мостехфильм».

Призван в Красную армию в 1941 году, звание: инженер-капитан. Оператор фронтовых киногрупп Центральной студии кинохроника. Снимал боевые действия Черноморского флота ВМФ, Азовской и Дунайской флотилии. Автор сюжетов для военной кинолетописи и кинопериодики: «Пионерия», «Союзкиножурнал».

После демобилизации — оператор киностудии «Союздетфильм» (с июля 1945 года). С июля 1947 года работал на Свердловской киностудии художественных и хроникальных фильмов. В связи с кампанией борьбы с космополитизмом был уволен с киностудии 31 декабря 1947 года с лишением права работать в кино.

Предлог был найден, как всегда, благовидный, а истинная причина — пятый пункт. Пока шла война, никому почему-то не казалось странным, что среди фронтовых кинооператоров слишком много евреев. А вот в мирное время их количество в кинопромышленности оказалось чрезмерным, и началась «вычистка» — и из кино, и из очень многих, если не сказать, большинства творческих, да и не только творческих, учреждений из-за политики антисемитизма.

Впоследствии работал фотокором в «Совинформбюро» (с 1961 года — агентство АПН). На пенсии с 1984 года. Член Союза журналистов СССР, член Союза кинематографистов СССР с 1984 года.

Семья 
 Брат — Бенцион Липович Берлинер (1901—1980), госслужащий;
 Брат — Псахия (Александр) Липович Берлинер (1907—1987), госслужащий;
 Жена — Ревекка Ароновна Вайль (1900—?);
 Сын — Игорь Яковлевич Вайль (1937—2001), преподаватель английского языка в московской физико-математической школе № 2;
 Внучка — Анна Игоревна Вайль, эмигрировала с матерью в США.

Фильмография 
  — Белорусский Донбас (совместно с группой операторов)
  — На путях
  — Что мы должны делать дома по сигналу «Воздушная тревога»
  — Воздушная тревога (совместно с П. Зотовым)
  — День войны (совместно с группой операторов)
  — Черноморцы (совместно с группой операторов)
  — Битва за Севастополь (совместно с группой операторов)
  — Будапешт (фронтовой спецвыпуск № 1) (совместно с группой операторов)
  — Вена (фронтовой спецвыпуск № 3) (совместно с группой операторов)
  — Победа на юге / Битва на юге (совместно с группой операторов) 
  — Парад Победы (ч/б вариант; совместно с группой операторов)
  — Первомайский парад в Москве (совместно с группой операторов)

Награды 
 орден Красной Звезды (14 августа 1942)
 медаль «За оборону Кавказа» (1 мая 1944)
 орден Отечественной войны I степени (10 декабря 1944)
 медаль «За взятие Будапешта» (9 июня 1945)
 медаль «За освобождение Белграда» (9 июня 1945)
 Заслуженный работник культуры РСФСР

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 http://www.russiainphoto.ru/photoarchive.vhtml?body=1&authorsID=209

Выпускники операторского факультета ВГИКа
Фронтовые кинооператоры Великой Отечественной войны
Кинодокументалисты
Персоналии:Мосфильм
Персоналии:ЦСДФ
Персоналии:Союздетфильм
Персоналии:Свердловская киностудия
Жертвы борьбы с космополитизмом
Члены Союза журналистов СССР
Члены Союза кинематографистов СССР